Иван Данилович Компанец (; , с. Новая Басань, Козелецкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя — , Москва, РСФСР) — советский партийный деятель, первый секретарь Тернопольского (1939—1948), Закарпатского (1948—1952) и Черновицкого (1953—1956) обкомов КП(б)-КП Украины.

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка. В 1913—1820 гг. — крестьянин в хозяйстве отца. В 1918 г. окончил Новобасанского сельскую школу. В 1920—1922 гг. — ученик частного сапожника в селе Новая Басань. В 1922—1925 гг. — студент Новобасанского индустриального механического техникума, закончил два курса. В 1923 г. вступил в комсомол.

В 1925—1926 гг. — председатель исполнительного комитета Новобасанского сельского совета (Черниговская область). В 1926—1927 гг. — председатель Новобасанского районного потребсоюза.

Член ВКП(б) с 1927 года.

 1927—1829 гг — секретарь президиума исполнительного комитета Новобасанского районного совета депутатов трудящихся,
 1929—1930 гг. — заведующий культурно-пропагандистским отделои Новобасанского районного комитета КП(б) Украины,
 1930—1931 гг. — директор неполной средней школы в селе Кобыжча Бобровицкого района (Черниговская область),
 июль-сентябрь 1931 г. — заведующий Бобровицким районным отделом народного образования.

В 1934 г. окончил Нежинский педагогический институт. В 1937 г. окончил курсы марксизма-ленинизма при ЦК КП(б) Украины в Киеве, в 1953 г. — Курсы переподготовки высших партийных работников при ЦК КПСС в Москве.

 1934—1935 гг. — заместитель начальника политического отдела Бобровицкой районной МТС (Черниговская область), 
 1935—1937 гг. — второй секретарь Семёновского районного комитета КП(б) Украины (Черниговская область), 
 1937—1938 гг. — первый секретарь Борзнянского районного комитета КП(б) Украины (Черниговская область), 
 апрель-июнь 1938 г. — третий секретарь, 
 1938—1939 гг. — второй секретарь Черниговского областного комитета КП(б) Украины, 

После присоединения Западной Украины к УССР в ноябре 1939 года был утвержден первым секретарем Тернопольского (тогда Тарнопольского) областного комитета КП(б) Украины. Работал на этом посту до февраля 1948 г. (с перерывом в связи с войной и оккупацией области немецкими войсками).

В годы Великой Отечественной войны:
 июль 1941—апрель 1942 гг. — уполномоченный Военного Совета 38-й армии Юго-Западного фронта,
 апреле 1942 — ноябре 1943 года — комиссар артиллерийского управления Сталинградского, а позже Донского фронтов,
 декабрь 1943—апрель 1944 гг. — в распоряжении ЦК КП(б) Украины.

После освобождения Украины вернулся в Тернополь на должность первого секретаря областного комитета КП(б) Украины. Одновременно, в феврале-ноябре 1946 г. — первый секретарь Чертковского городского комитета КП(б) У Тернопольской области, в 1946—1948 гг. — первый секретарь Тернопольского городского комитета КП(б) Украины.

 1948—1952 гг. — первый секретарь Закарпатского областного комитета КП(б) Украины,
 1953—1956 гг. — первый секретарь Черновицкого областного комитета КП(б) Украины
 1956—1967 гг. — член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

С 1967 г. на пенсии.

Депутаты Верховного Совета СССР 1-4-го созывов. Член ЦК КП(б)-КП Украины (1949—1969). Делегат XV, XVI, XVII, XVIII и XIX съездов КПСС.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды и звания 
 орден Ленина (23.01.1948)
 орден Красной Звезды (14.02.1943)
 орден «Знак Почёта»
 медали

Источники 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.

Первые секретари Закарпатского обкома КП Украины
Первые секретари Черновицкого обкома КП Украины
Первые секретари Тернопольского обкома КП Украины
Выпускники Нежинского университета
Политработники Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва